Лесгафт:

 Лесгафт, Пётр Францевич  (1837—1909) — российский биолог, анатом, антрополог, врач и педагог.
 Лесгафт, Франц Францевич (1833—1884) — российский химик, технолог, писатель и переводчик.
 Лесгафт, Эмилий Францевич (1870—1922) — российский и советский географ и педагог.

См. также 
 Институт имени П. Ф. Лесгафта